Buzura benescripta är en fjärilsart som beskrevs av Louis Beethoven Prout 1915. Buzura benescripta ingår i släktet Buzura och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
benescripta